Ciechocin bezeichnet
 Gmina Ciechocin, eine Landgemeinde im Powiat Golubsko-Dobrzyński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Ciechocin (Powiat Golubsko-Dobrzyński), ein Dorf im Powiat Golubsko-Dobrzyński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Ciechocin (Powiat Chojnicki), einen Ort (früher: Deutsch Cekzin) in der Gemeinde Chojnice (Konitz), Powiat Chojnicki in der Woiwodschaft Pommern, Polen
 Ciecochin (Powiat Janowski), einen Ort in der Gemeinde Modliborzyce, Powiat Janowski in der Woiwodschaft Lublin, Polen